Позориште у кући (ТВ серија из 1972) - југословенска ТВ серија из 1972. године
 Позориште у кући (ТВ серија из 2007) - римејк истоимене ТВ серије из 2007. године